Senatsplatz steht für
Senatsplatz (Helsinki)
 Senatsplatz (Macau)
Senatsplatz (Sankt Petersburg)